Bilohirja (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Nordwesten der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Bilohirja mit etwa 5200 Einwohnern (2019).

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1493 erstmals schriftlich erwähnt und erhielt 1583 die Stadtrechte. Bis zum 7. März 1946 hieß die Ortschaft Ljachowzy (russisch , ukrainisch ). Vom 5. Juli 1941 bis zum 5. März 1944 war die Ortschaft von Truppen der Wehrmacht besetzt. Von 1946 bis 1960 war sie eine Siedlung () und seit 1960 hat Bilohirja den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Bilohirja liegt am linken Ufer der Horyn, einem rechten Nebenfluss des Prypjat etwa 125 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj. Der Bahnhof der Ortschaft liegt an der Bahnstrecke Schepetiwka–Ternopil.

Persönlichkeiten 
 Wilhelm Bogusławski (1825–1901); polnischer Jurist und Historiker

Weblinks 

 
 Geschichte von Bilohirja auf castles.com (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1493
Ort an der Horyn
Rajon Schepetiwka